Прибыль — фундаментальная экономическая категория, положительная разница между суммарными доходами и затратами.
 Прибыль — верхняя часть стального слитка (отливки), габариты которой выступают за пределы требуемых размеров.

См. также 
 Балансовая прибыль
 Прибыль на акцию
 Экономическая прибыль